Dicranopteris är ett släkte av ormbunkar. Dicranopteris ingår i familjen Gleicheniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Dicranopteris